Илинген може бити:

 Илинген (Сар), општина у округу Нојнкирхен, у њемачкој покрајини Сарланд.
 Илинген (Виртемберг), општина у округу Енцкрајс, у њемачкој покрајини Баден-Виртемберг.